gewone rode bladloper
 grote rode bladloper
 kleine rode bladloper